Kanchanpur (district)
Kanchanpur (stad)